peut désigner :
  (Allemagne)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  de défense territoriale (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Ukraine)